CML:
 Concurrent ML
 Chemical Markup Language